Friedhof Matzleinsdorf steht für:

 Evangelischer Friedhof Matzleinsdorf
 Katholischer Friedhof Matzleinsdorf, siehe Waldmüllerpark #Matzleinsdorfer Friedhof